Чистокровна порода
 Чистота крові — расова концепція в Іспанії, Португалії.